Höveln steht für:

 Höveln (Adelsgeschlecht), auch Hoevelen und von Hövell

Höveln bzw. Hoeveln ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad von Höveln (1630–1689), deutscher Barockdichter und Schriftsteller

 Johann von Höveln (1601–1652), deutsch-baltischer Mediziner

Siehe auch:
 Höfel
 Hövel